B77 peut faire référence à :
 Ascaridiase, d'après la Classification internationale des maladies ;
 , une bombe nucléaire américaine ;
 Bundesstraße 77, une route fédérale allemande reliant Schleswig à Itzehoe.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres